Натуральне число 2089
 2089 рік до нашої ери
 2089 рік нашої ери